Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 169-es, továbbá 169E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 169E busz (Budapest)

 169-es busz (Kecskemét)